Il singolare  del Danish Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Klára Zakopalová 6–2, 7–6(5)

Teste di serie

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Li Na (semifinali)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Cvetana Pironkova (primo turno)

  Julia Görges (quarti di finale)
  Polona Hercog (quarti di finale)
  Klára Zakopalová(finale)
  Angelique Kerber (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Danish Open 2010